PAC ou Pac peut faire référence à :

Sigle ou acronymes

Partis politiques 
 Congrès panafricain d'Azanie (Panafrican Congress ou PAC en anglais), un petit parti politique d'Afrique du Sud.
 Parti action canadienne, un parti politique canadien.
 Parti pour une alternative communiste, parti politique français.
 Prolétaires armés pour le communisme, un groupe activiste armé italien d'extrême gauche dans les années 1970.
 Political Action Commitee, comités d'action politique chargés de recueillir des fonds pendant les campagnes électorales américaines.
 Parti de l'alliance civique, parti politique roumain.

Sciences et techniques 
 P1-derived artificial chromosome, un type de vecteur utilisé pour cloner des fragments d'ADN
 Pile à combustible
 Pompe à chaleur
 Présentation, abstraction, contrôle, un patron de conception logicielle en informatique
 Pistolet à air comprimé
 Political Advisory Committee, un comité chargé d'examiner les propositions de nouvelles expériences au sein des accélérateurs de particules

Informatique 
 Fichier .PAC : Fichier de configuration automatique (Proxy Auto-Config)
 Plateforme d'Archivage du CINES, système d’information du centre national de l’enseignement supérieur français pour l’archivage de données numériques à long terme.
 Apprentissage PAC, une forme d'apprentissage automatique

Médecine 
Selon la liste des abréviations en médecine :
 Pontage aorto-coronarien ;
 Port-a-cath.

Entreprises 
 Pacific Aerospace Corporation, une entreprise néo-zélandaise de construction aéronautique
 , une entreprise pakistanaise de construction aéronautique
 Pierre Audoin Consultants, une société de conseil et d’études de marché
 PAC société d'édition créée et dirigée par Maurice Périsset

Autres 
 Pratique anticoncurrentielle
 Politique agricole commune, une politique de l'Union européenne 
 PAC Cresco, un avion de travail agricole
 Plan d'actions correctives (un concept d'assurance-qualité)
 Paradou Athletic Club, un club de football algérien
 Pac est le nom de scène du catcheur Ben Satterly
 Phonologie de l’Anglais Contemporain
 Patrullas de Autodefensa Civil, organisation paramilitaire guatémaltèque
 Prêtres anciens combattants, ligue fondée par l'abbé Bergey dans l'entre-deux-guerres
 Prêt à cuire
 Abréviation de cuniculus paca, petit rongeur sud-américain 
 Progression Accompagnée en Chute, baptême de parachutisme.

Code 
 Paitilla, aéroport de la ville de Panama au Panama, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Toponyme 
 Pac (village), localité du district de Tropojë en Albanie.